Это список аэропортов в Лаосе (Лаосской Народно-Демократической Республике), отсортированный по городам.



Аэропорты 
Выделение жирным шрифтом указывает на выполнение данным аэропортом коммерческих рейсов.

См. также 
 Транспорт в Лаосе

Ссылки

Внешние ссылки 

 Список аэропортов Лаоса:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Лаос
Аэро